Los tetrapodomorfos (Tetrapodomorpha) son un clado  de vertebrados sarcopterigios que surgieron a comienzos del período Devónico. Las formas primitivas, como el Tiktaalik, presentan rasgos transicionales entre los peces sarcopterigios y los tetrápodos.

Taxonomía 

Clase Sarcopterygii
Subclase Tetrapodomorpha
Kenichthys
Orden Rhizodontida
Superorden Osteolepidida 
Familia Osteolepididae
Osteolepis
Familia Tristichopteridae
Eusthenopteron
Familia Megalichthyidae
Familia Canowindridae
Clado Elpistostegalia
Orden Panderichthyida
Tiktaalik
Livoniana
Metaxygnathus 
Ventastega
Superclase Tetrapoda

Filogenia

Las relaciones filogenéticas de los tetrápodos con sus antepasados extintos son las siguientes:

Referencias